Gol pode ser:

 GOL, sigla do Grande Oriente Lusitano.
 Gol, termo esportivo.
 Gol Linhas Aéreas Inteligentes, empresa aérea brasileira.
 Gol, automóvel comercializado pela Volkswagen.
 Gol, uma comuna no condado de Buskerud, Noruega.

Ou ainda:

 Goool, uma revista esportiva gaúcha.
 Gol contra, quando um jogador de futebol marca um gol contra seu próprio time.

Desambiguação